Cinar (Dagestan), plaats in het Russische gebied Dagestan.
 Cinar (bedrijf), bedrijf dat televisieprogramma's voor kinderen maakte.